Klub-Weltmeisterschaft steht für:
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft im Fußball
 IHF Super Globe im Handball:
 IHF Women’s Super Globe, IHF Super Globe für Frauenteams
 IHF Men’s Super Globe, IHF Super Globe für Männerteams
 Volleyball-Klub-Weltmeisterschaft